Bauer (něm. sedlák), případně Bauerová může být:

 Místní jméno
 Bauer, místní část obce Zemitz v Německu
 Bauer (Iowa), USA
 Bauer (Kentucky), USA
 Bauer (Michigan), USA
 Bauer (Utah), USA

 Příjmení
 Alois Bauer (odbojář) (1925-1945) – člen protifašistické odbojové organizace Předvoj
 Alois Bauer (poslanec Říšské rady) (1844–1928) – rakouský a sudetoněmecký politik, poslanec Říšské rady
 Andreas Bauer – více různých osob
 Bruno Bauer (1809–1882) – německý teolog, filosof a historik
 Bruno Bauer (architekt) (1880–1938) – rakouský architekt
 David Bauer (páter Bauer; 1924–1988) — kanadský hokejista a trenér, občanským povoláním římskokatolický kněz
 Edit Bauer (* 1946) – slovenská politička
 Felice Bauerová (1887–1960) – přítelkyně a snoubenka Franze Kafky
 Ferdinand von Bauer (1825–1893) – rakouský generál, ministr války Rakouska-Uherska
 František Bauer (ekonom) (1852-1909) - český ekonom, zemědělský odborník, pedagog a publicista
 František Bauer (1897–1967) – český historik, novinář, překladatel, pedagog
 František Saleský Bauer (1841–1915) – biskup brněnský, arcibiskup olomoucký a kardinál
 Georg Bauer (1793–1861) – rakouský politik, během revolučního roku 1848 poslanec Říšského sněmu
 Gustav Bauer (1870–1944) – německý kancléř období Výmarské republiky
 Harald Bauer (1901–1990) – rakouský architekt, interierový architekt a designér
 Helena Bauerová (* 1949) – česká vysokoškolská učitelka a jazykovědkyně, zaměřením slavistka a paleoslovenistka
 Inge Bauerová, Exnerová (* 1940) – východoněmecká atletka
 Jan Bauer (spisovatel) (* 1945) – český novinář a spisovatel
 Jan Bauer (politik) (* 1969) – český politik
 Jack Bauer (* 1966) – fiktivní postava ze seriálu 24 hodin
 Jaroslav Bauer (1924–1969) – český jazykovědec, bohemista a rusista
 Jehuda Bauer (* 1926) – izraelský historik českého původu,
 Johann Hermann Bauer (1861-1891) - rakouský šachista
 John Bauer (1882–1918) – švédský malíř a ilustrátor
 José Carlos Bauer (1925–2007) – brazilský fotbalista
 Josef Martin Bauer (1901–1970) – německý spisovatel
 Klemen Bauer (* 1986) – slovinský biatlonista
 Leopold Bauer (1872–1938) – rakouský architekt
 Lubomír Bauer (* 1947) – český hokejista
 Lukáš Bauer (* 1977) – český sportovec, běžec na lyžích
 Lukáš Bauer (florbalista) (* 1991) – český florbalový brankář a reprezentant
 Miroslav Bauer (1927–???) – český a československý politik, poúnorový poslanec KSČ
 Moriz Bauer (1812–1895) – německo-rakouský podnikatel a politik z Moravy, majitel cukrovaru v Brně, zemský poslanec
 Otto Bauer (1881–1938) – rakouský sociálně demokratický politik
 Rudolf Bauer (1889–1953) – německý malíř
 Rudolf Bauer (atlet) (1879 — 1932) – maďarský diskař
 Sándor Bauer (1952–1969) – maďarský učeň, který se roku 1969 upálil
 Stanislav Bauer (* 1942) – český hokejista.
 Varhan Orchestrovič Bauer (* 1969) – český hudební skladatel, aranžér a dirigent
 Viktor Bauer (1876) (1876–1939) – německý velkostatkář, podnikatel a poslanec říšského sněmu
 Zdena Bauerová (* 1930) – akademická malířka, módní návrhářka a docentka na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze

 Firma
 Danfoss Bauer
 Bauer Comp., výrobce kompresorů
 Bauer Media Group, německé nakladatelství
 Bauer AG, bavorský strojírenský koncern
 Bauer Hockey, výrobce hokejového vybavení
 Eugen Bauer GmbH, výrobce kinoprojektorů ze Stuttgartu

Související články 
 Baur
 Boer – nizozemská varianta
 Bohr
 Pauer, Paur

Rozcestníky - příjmení
Židovská příjmení
Německá příjmení
Česká příjmení